Алекса́ндр Влади́мирович Баря́тинский:
 Барятинский, Александр Владимирович (1848—1909) — русский князь, генерал-майор.
 Барятинский, Александр Владимирович (1870—1910) — русский князь, штабс-ротмистр.